PDE2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 941 амінокислот, а молекулярна маса — 105 717.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки